KBI est un sigle qui peut désigner :
 , le bureau d'enquête de l'État américain du Kansas.

KBI est un code qui peut désigner :
 aéroport de Kribi, un aéroport du Sud du Cameroun.

Code IATA des aéroports